Стадников — фамилия; имеет женскую форму Стадникова.
 Стадников, Геннадий Владимирович (род. 1934) — советский и российский литературовед-германист, профессор РГПУ им. А. И. Герцена.
 Стадников, Георгий Леонтьевич (1880—1973) — советский химик. Основные труды в области органической химии и углехимии. Установил природу сапропелитов.
 Стадникова, Екатерина Николаевна (род. 1983) — русский писатель на стыке жанров фэнтези и фантастика, юрист по образованию, художник, сценарист.
 Топонимы 
 Стадников (хутор) — хутор в Шебекинском районе Белгородской области

 См. также 
 Стадник
 Стадники